Asco steht für:

 Asco (Korsika), Gemeinde auf Korsika
 Asco (Fluss), Fluss auf Korsika
 Asco (Kalifornien), Ort im Alameda County
 Asco (West Virginia), Ort im McDowell County

Ascó steht für:
 Ascó, Dorf in Katalonien, Spanien
 Kernkraftwerk Ascó

ASCO steht für:
 Allgemeiner Sportclub Ostpreußen (1919), siehe SpVgg ASCO Königsberg
 American Society of Clinical Oncology, medizinische Fachgesellschaft

Siehe auch:
 Ascot
 Asko

Abkürzung